Жозе Теллиш да Консейсан (; 23 мая 1931 — 18 октября 1974) — бразильский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Родился в Рио-де-Жанейро. В 1951 году принял участие в соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках Панамериканских игр, и стал 4-м. В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки он завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту, а в тройном прыжке стал 17-м. На Панамериканских играх 1955 года он завоевал бронзовые медали в прыжках в высоту и в беге на 200 м. В 1956 году принял участие в Олимпийских играх в Мельбурне, где стал 6-м в беге на 200 м, а также принял участие в соревнованиях по прыжкам в высоту и в эстафете 4×100 м. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме участвовал в соревнованиях по бегу на 200 м, но не завоевал медалей.

Был убит в 1974 году.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Прыгуны в высоту Бразилии
Бегуны на короткие дистанции Бразилии
Прыгуны тройным Бразилии